Une famille d'accueil est :
 une  ;
 En France un assistant familial hébergeant et éduquant des mineurs et jeunes majeurs placés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ;
 Famille d'accueil, une série télévisée française créée par Stéphane Kaminka et diffusée depuis le 15 décembre 2001 sur France 3.
 Également en France :
 l'accueil familial agréé par le Conseil général ou salarié par une structure médico-sociale afin d'héberger des personnes âgées ou en situation de handicap ;
 l'accueil familial thérapeutique proposé comme alternative à l'hospitalisation dans le cadre de la psychiatrie de secteur.